Naselja u BiH:
 Šibovi (Kotor Varoš, BiH), naselje u općini Kotor Varoš
 Šibovi (Mrkonjić Grad, BiH), naselje u općini Mrkonjić Grad